Biagioni ist der Familienname folgender Personen:
 Serafino Biagioni (1920–1983), italienischer Radrennfahrer
 Ljubka Biagioni (* 1968), deutsche Dirigentin italienischer Abstammung

Biagioni ist der Name folgender Orte:
 Biagioni, ein Ortsteil der Gemeinde Alto Reno Terme in der Metropolitanstadt Bologna in Italien
 Biagioni-Lagacci, ein Bahnhof an der Bahnstrecke Pistoia–Bologna, in der Nähe von Granaglione